De Mexicaanse deelstaat Jalisco bestaat uit 124 gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Acatic - Acatic
 Acatlán de Juárez - Acatlán de Juárez
 Ahualulco de Mercado - Ahualulco de Mercado
 Amacueca - Amacueca
 Amatitán - Amatitán
 Ameca - Ameca
 Arandas - Arandas
 Atemajac de Brizuela - Atemajac de Brizuela
 Atengo - Atengo
 Atenguillo - Atenguillo
 Atotonilco El Alto - Atotonilco El Alto
 Atoyac - Atoyac
 Autlán de Navarro - Autlán de Navarro
 Ayotlán - Ayotlán
 Ayutla - Ayutla
 Bolaños - Bolaños
 Cabo Corrientes - El Tuito
 Cañadas de Obregón - Cañadas de Obregón
 Casimiro Castillo - Casimiro Castillo
 Chapala - Chapala
 Chimaltitán - Chimaltitán
 Chiquilistlán - Chiquilistlán
 Cihuatlán - Cihuatlán
 Cocula - Cocula
 Colotlán - Colotlán
 Concepción de Buenos Aires -Concepción de Buenos Aires
 Cuautitlán de García Barragán - Cuautitlán de García Barragán
 Cuautla - Cuautla
 Cuquío - Cuquío
 Degollado - Degollado
 Ejutla - Ejutla
 El Arenal - El Arenal
 El Grullo - El Grullo
 El Limón - El Limón
 El Salto - El Salto
 Encarnación de Diaz - Encarnación de Diaz
 Etzatlán - Etzatlán
 Gómez Farías - San Sebastián del Sur
 Guachinango - Guachinango
 Guadalajara - Guadalajara
 Hostotipaquillo - Hostotipaquillo
 Huejúcar - Huejúcar
 Huejuquilla El Alto - Huejuquilla El Alto
 Ixtlahuacán de los Membrillos - Ixtlahuacán de los Membrillos
 Ixtlahuacan del Río - Ixtlahuacan del Río
 Jalostotitlán - Jalostotitlán
 Jamay - Jamay
 Jesús María - Jesús María
 Jilotlán de los Dolores - Jilotlán de los Dolores
 Jocotepec - Jocotepec
 Juanacatlán - Juanacatlán
 Juchitlán - Juchitlán
 La Barca - La Barca
 La Huerta - La Huerta
 La Manzanilla de La Paz - La Manzanilla de La Paz
 Lagos de Moreno - Lagos de Moreno
 Magdalena - Magdalena
 Mascota - Mascota
 Mazamitla - Mazamitla
 Mexticacan - Mexticacan
 Mezquitic - Mezquitic
 Mixtlán - Mixtlán
 Ocotlán - Ocotlán
 Ojuelos de Jalisco - Ojuelos de Jalisco
 Píhuamo - Píhuamo
 Poncitlán - Poncitlán
 Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
 Quitupan - Quitupan
 San Cristobal de la Barranca - San Cristobal de la Barranca
 San Diego de Alejandría - San Diego de Alejandría
 San Gabriel - San Gabriel
 San Juan de los Lagos - San Juan de los Lagos
 San Juanito de Escobedo - Antonio Escobedo
 San Julián - San Julián
 San Marcos - San Marcos
 San Martín de Bolaños - San Martín de Bolaños
 San Martín de Hidalgo - San Martín de Hidalgo
 San Miguel El Alto - San Miguel El Alto
 San Sebastián del Oeste - San Sebastián del Oeste
 Santa María del Oro - Santa María del Oro
 Santa María de los Angeles - Santa María de los Angeles
 Sayula - Sayula
 Tala - Tala
 Talpa de Allende - Talpa de Allende
 Tamazula de Gordiano - Tamazula de Gordiano
 Tapalpa - Tapalpa
 Tecalitlán - Tecalitlán
 Techaluta de Montenegro - Techaluta de Montenegro
 Tecolotlán - Tecolotlán
 Tenamaxtlán - Tenamaxtlán
 Teocaltiche - Teocaltiche
 Teocuitatlán de Corona - Teocuitatlán de Corona
 Tepatitlán de Morelos - Tepatitlán de Morelos
 Tequila - Santiago de Tequila
 Teuchitlán - Teuchitlán
 Tizapan El Alto - Tizapan El Alto
 Tlajomulco de Zuñiga - Tlajomulco de Zuñiga
 Tlaquepaque - San Pedro Tlaquepaque
 Tolimán - Tolimán
 Tomatlán - Tomatlán
 Tonalá - Tonalá
 Tonaya - Tonaya
 Tonila - Tonila
 Totatiche - Totatiche
 Tototlán - Tototlán
 Tuxcacuesco - Tuxcacuesco
 Tuxcueca - Tuxcueca
 Tuxpan - Tuxpan
 Unión de San Antonio - Unión de San Antonio
 Unión de Tula - Unión de Tula
 Valle de Guadalupe - Valle de Guadalupe
 Valle de Juárez - Valle de Juárez
 Villa Corona - Villa Corona
 Villa Guerrero - Villa Guerrero
 Villa Hidalgo - Villa Hidalgo
 Villa Purificación - Villa Purificación
 Yahualica de González Gallo - Yahualica de González Gallo
 Zacoalco de Torres - Zacoalco de Torres
 Zapopan - Zapopan
 Zapotiltic - Zapotiltic
 Zapotitlán de Vadillo - Zapotitlán de Vadillo
 Zapotlán del Rey - Zapotlán del Rey
 Zapotlán El Grande - Ciudad Guzmán
 Zapotlanejo - Zapotlanejo